Michael Alex "Mike" Conley, Jr. é um jogador de basquetebol profissional norte americano que atualmente defende o Minnesota Timberwolves da NBA.

Estatística na NBA

Temporada Regular

Playoffs

Prêmios e Homenagens 
 NBA All-Star: 2021
 NBA Sportsmanship Award: 2014, 2016 e 2019
 NBA Teammate of the Year Award: 2019
 NBA All-Defensive Team:
 Segundo Time: 2012-13

Naturais de Fayetteville (Arkansas)
Basquetebolistas do Memphis Grizzlies
Basquetebolistas do Utah Jazz
Basquetebolistas do Minnesota Timberwolves
Basquetebolistas do Arkansas